Proposition steht für:

 Proposition (Linguistik), Aussageinhalt eines Satzes
 Proposition (Psychologie), Bewusstseinsinhalt eines Wortes oder Ausdrucks
 Proposition, in der Mathematik ein bewiesener Satz, siehe Satz (Mathematik)
 Proposition (Ständeversammlung), Forderungskatalog bei Ständeversammlungen und Tagesordnung des deutschen Reichstags
 Proposition 8, Volksabstimmung in Kalifornien 2008 zur gleichgeschlechtlichen Ehe
 California Proposition 19, Volksabstimmung in Kalifornien 2010 zur Legalisierung von Drogenhanf

The Proposition ist der Originaltitel folgender Filme:

 Wunsch & Wirklichkeit, US-amerikanischer Film von Lesli Linka Glatter (1998)
 The Proposition – Tödliches Angebot, australisch-britischer Film von John Hillcoat (2005)

Siehe auch:
 propositionale Einstellung, innere Haltung zu einem Sachverhalt